T.Bastard kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Bastard
 Thom. Bastard

Robotskapade auktorsförkortningar